

Aeronautica 
 Convair X-12 – aereo sperimentale spinto da tre motori, fu utilizzato per lo sviluppo finale di quello che sarebbe divenuto il missile Atlas

Informatica 
 X12 – ANSI ASC X12, standard per Electronic Data Interchange